Elsa Wagner (actrice), actrice van Russische oorsprong
Elsa Wagner (violiste), violiste van Duitse oorsprong